Шобоково — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Бачумовского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 155 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Дачная
 Садовая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 38 человек (2010).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района